La lutte de Jacob avec l'ange est le nom d'un épisode biblique.

Ce passage de la Bible a inspiré plusieurs peintres et auteurs, pour des oeuvres de nature différente, détaillées dans l'article sur cet épisode. Des pages sont consacrées à quelques-unes de ces œuvres :
 La Lutte de Jacob avec l'Ange de Rembrandt ;
 La Lutte de Jacob avec l'Ange de Paul Baudry ;
 La Lutte de Jacob avec l'Ange d'Eugène Delacroix.